Сан Мигел Тулиха има више значења:

 Сан Мигел Тулиха (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Тулиха (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику